Die Football League First Division 1909/10 war die 22. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1909 und endete am 30. April 1910.

Aston Villa gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die sechste englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Von den beiden Aufsteigern Bolton Wanderers und Tottenham Hotspur konnten nur die „Spurs“ die Klasse erhalten. Gemeinsam mit den Bolton Wanderers musste der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Oldham Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||18
||21
||19
||29
||26
||23
||29
||23
||18
||30
||27
||28
||27
||26
||30
||20
||23
||28
||34
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Aston Villa 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1909/10 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1909-10 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1909/10
Fußballsaison 1909/10